Südafrikanische Armee oder Südafrikanische Streitkräfte bezeichnen allgemein die:

 Union Defence Force (1912–1958)
 South African Defence Force (1958–1994)
 South African National Defence Force (seit 1994)